Rebel Moon es una próxima película de ciencia ficción, escrita y dirigida por el cineasta Zack Snyder, en colaboración con Deborah Snyder, Wesley Coller y Eric Newman. Será producida por The Stone Quarry y Grand Electric y distribuida por Netflix. El reparto está conformado por Charlie Hunnam, Sofia Boutella, Cary Elwes, Jena Malone, Corey Stoll, Djimon Hounsou, Alfonso Herrera, Bae Doona y Nubel Feliz Yan. Se tiene programado su estreno el 22 de diciembre de 2023.

Sinopsis 
La película está ambientada en una colonia pacífica en el borde de la galaxia que se encuentra amenazada por los ejércitos del tiránico regente Balisarius", se lee en la sinopsis. "Envían a una joven con un pasado misterioso para buscar guerreros de planetas vecinos para ayudarlos a tomar una posición contra el Tirano.

Reparto

Referencias

Enlaces externos 

Películas de 2023
Películas de Netflix